Седрак Карапетович Абрамов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1900 году в селе Варташен. Член ВКП(б) с 1920 года.

С 1920 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1920—1952 гг. — в РККА, на советской, профсоюзной работе, инспектор Народного комиссариата просвещения Азербайджанской ССР, начальник Планово-финансового отдела Товарно-транспортного управления объединения «Азнефть», директор учебного комбината, нефтяного техникума, заместитель заведующего Отделом высшей школы и науки ЦК КП(б) Азербайджана, 2-й секретарь Бакинского городского комитета КП(б) Азербайджана, народный комиссар рыбной промышленности Азербайджанской ССР, заместитель секретаря ЦК КП(б) Азербайджана по лёгкой промышленности, заведующий Отделом торговли и общественного питания ЦК КП(б) Азербайджана, 1-й секретарь Областного комитета КП(б) Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной области.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Ссылки 
 Абрамов

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Первые секретари Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Умершие в XX веке